Дровяно́й переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 В Москве:
 Большой Дровяной переулок.
 Малый Дровяной переулок.
 Дровяной переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Дровяная площадь
 Дровяная улица